

Persone 
 Luis María de Borbón y Vallabriga – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 María Luisa de Borbón y Vallabriga – nobile spagnola
 María Teresa de Borbone-Vallabriga – nobildonna spagnola, duchessa, marchesa, contessa e grande di Spagna
 María Teresa de Vallabriga y Rozas – nobildonna spagnola, consorte di Luigi Antonio di Borbone-Spagna

Altro 
 Ritratto di María Luisa de Borbón y Vallabriga – olio su tela di Francisco Goya